

Patronyme 

 Taras Chevtchenko (1814-1861), poète, peintre et ethnographe ukrainien.

Toponyme 

 le square Taras-Chevtchenko, square français du  de Paris ;
 l’université nationale Taras-Chevtchenko, université ukrainienne de Kiev, fondée en 1834, qui porte le nom de Taras Chevtchenko depuis 1939 ;
 la statue de Taras Chevtchenko, monument ukrainien de Kiev, érigé en 1939.

Autres 

 la société scientifique Chevtchenko, société savante ukrainienne, fondée en 1873.